Finzelberg ist der Familienname folgender Personen:

 Lilli Wislicenus-Finzelberg  (geborene Finzelberg; 1872–1939), deutsche Bildhauerin
 Lothar Finzelberg (* 1953), Landrat im Landkreis Jerichower Land